Лутрёй () — французская фамилия. Известные носители:

 Огюст Лутрёй (в России Август Лутрейль; 1833—1911) — российский и французский предприниматель и меценат.
  (1885—1925) — французский художник.